El Torneig de Gstaad 2012, oficialment conegut com a Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2012, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 45a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 22 de juliol de 2012 al Roy Emerson Arena de Gstaad, Suïssa.

El tennista brasiler Thomaz Bellucci va reeditar el títol aconseguit a Gstaad l'any 2009.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012